Em 1972 foi realizada a 8ª edição da Taça Brasil, tendo o estado da Guanabara como sede e os jogos realizados nos Ginásios do Club Municipal, Tijuca Tênis Clube e . O campeão foi o .

O Fluminense vencia por 76 e 75 e tinha a última posse de bola, mas Peixotinho escorregou, Dodi tomou-lhe a posse, e faltando 3 segundos para o fim, marcou a cesta que deu a vitória por 77 x 76 e o título ao Sírio. A equipe paulista jogou e pontuou com: Dodi (14 pontos), Radvillas (7), Vitor (8), Sucar (4) e Menon (33), com Mosquito (11) entrando do banco. Já o Fluminense jogou e pontuou com: Peixotinho (8), Gabriel (6), Luizinho (14), Sérgio Macarrão (29) e Marquinhos Abdalla (15), e Paulão Abdalla (4) entrando do banco.

Participantes

Tabela

Fase única

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1972
Esporte no Brasil em 1972
1972 no basquetebol